Princess Royal Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Princess Royal Island, British Columbia, ö, 
 Princess Royal Island, Nunavut, ö,